Села:
 Новоульяновка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Новоульяновка — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район